The Enemy Inside – album dei Coldrain del 2011
 The Enemy Inside – album degli Artic Plateau del 2012
 The Enemy Inside – singolo dei Dream Theater del 2013